Ла Лабор има више значења:

 Ла Лабор (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лабор (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лабор (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лабор (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лабор (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лабор (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лабор (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лабор (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Ехутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор, Сан Исидро де ла Лабор (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лабор (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лабор, Ехидо де Индепенденсија (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лабор (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лабор (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лабор (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лабор (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор, Дураснал (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор (Сан Хосе дел Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор, Гулера (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лабор (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лабор (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лабор (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лабор (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лабор (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лабор (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лабор (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лабор (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лабор (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лабор (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лабор, Асијенда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лабор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лабор (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лабор (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лабор (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лабор (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику